Eve — четвёртый студийный альбом английской арт-рок-группы The Alan Parsons Project, вышедший 27 августа 1979 года на лейбле Arista Records.

История создания 
В концепцию альбома положены сильные стороны и особенности женщины в целом, а также альбом освещает проблемы, с которыми женщины сталкиваются в мире, где доминируют мужчины. В начале планировалось уделить внимание знаменитым женщинам в истории, таким как Жанна д’Арк, но затем было решено посвятить альбом всем женщинам. Музыкальный материал записывался более полугода, с декабря 1978 по июнь 1979 года. Основными хитами альбома стали «Lucifer», а также «Damned If I Do», который попал в US Top 30. Альбом многократно переиздавался, в 2008 году переиздан с добавлением бонус-треков.

Композиции «Lucifer» и «Damned If I Do» присутствовали на лицензионной пластинке-компиляции лучших композиций, выпущенной в СССР в 1986. Кроме того, «Lucifer» использовалась в середине 1990-х в качестве фонового сопровождения Выпуска Новостей телерадиокомпании «Останкино».

Список композиций 
 «Lucifer» (инструментал) — 5:09
 «You Lie Down with Dogs» (вокал: ) — 3:47
 «I’d Rather Be a Man» (вокал: ) — 3:53
 «You Won’t Be There» (вокал: ) — 3:34
 «Winding Me Up» (вокал: ) — 4:04
 «Damned If I Do» (вокал: Ленни Закатек) — 4:50
 «Don’t Hold Back» (вокал: Клэр Торри) — 3:37
 «Secret Garden» (инструментал) — 4:41
 «If I Could Change Your Mind» (вокал: ) — 5:49

Ремастированное издание
Ремастированное издание 2008 года включает бонус-треки:
 «Elsie’s Theme» из 'The Sicilian Defence'
 «Lucifer» (demo)
 «Secret Garden» (early rough mix)
 «Damned If I Do» (rough mix)
 «Don’t Hold Back» (vocal rehearsal rough mix)
 «Lucifer» (early rough mix)
 «If I Could Change Your Mind» (rough mix)

Участники записи 
 Бас-гитара — David Paton
 Ударные — Stuart Elliott
 Гитара, акустическая гитара — Ian Bairnson
 Клавишные — Eric Woolfson, Duncan Mackay
 Подпевки — Chris Rainbow, David Paton
 Продюсер — Alan Parsons
 Эксклюзивный продюсер — Eric Woolfson
 Звукоинженер — Alan Parsons
 Мюнхенский камерный оркестр под управлением Эрхарда Шонера (Eberhard Schoener)

Позиции в хит-парадах 
Годовые чарты:

Примечания

Ссылки 

Альбомы The Alan Parsons Project
Альбомы, спродюсированные Аланом Парсонсом
Концептуальные альбомы
Альбомы, оформленные студией Hipgnosis
Альбомы Arista Records
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы арт-рока